Alberti (Buenos Aires) — na Argentina
Alberti (município) — partido em Buenos Aires, Argentina

Música
Baixo Alberti — tipo de acompanhamento musical

Desambiguação